Nowe Ludzicko
 Stare Ludzicko